Warner Animation Group (abrégé en WAG) est un studio d’animation, division de Warner Bros Pictures Group, elle-même division de Warner Bros. Entertainment. Le studio a été ouvert en  : c’est le successeur de Warner Bros. Feature Animation dissous en 2003. Son premier film La Grande Aventure Lego est sorti en 2014 et son dernier film Space Jam : Nouvelle Ère est sorti en 2021. Son prochain film, Krypto et les Super-Animaux sortira en juillet 2022. 

À la différence de Warner Bros. Animation qui produit principalement pour Warner Bros. Television, Warner Animation Group vise à produire des films pour le cinéma, distribués par Warner Bros. Pictures.

Histoire 
En , Jeff Robinov fonde un département de développement de scénarios pour films d’animation nommé Warner Animation Group. Ce groupe inclut entre autres les réalisateurs et scénaristes John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Jared Stern, . Warner Bros. rassemble ce groupe dans l’espoir de concurrencer les autres studios d’animation comme Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios ou bien DreamWorks Animation.

Courant mois de , le studio sort son premier film, La Grande Aventure Lego, animé par Animal Logic. Le film est un succès au box office et obtient de très bonnes critiques.

En , Warner Bros. annonce qu’ a été nommée vice-présidente exécutive et Chris Leahy vice-président sénior.

En 2015, est annoncé un film Scooby-Doo intitulé Scooby ! qui devait initialement sortir .

Le deuxième film du studio, Cigognes et compagnie, sort en .

En , Warner Animation Group sort Lego Batman, le film, qui reçoit de bonnes critiques et réalise un bon score au box office. 

Lego Ninjago, le film, basé sur la série et les jouets Lego du même nom, sort en . C’est le premier film du studio qui reçoit des critiques plutôt mitigées. 

Yéti et Compagnie sort en  et reçoit de très bonnes critiques : il est approuvé à 69 % sur Rotten Tomatoes et obtient une note de 3,7 sur Allociné. Il engendre près de 214 millions $ de recette. 

La Grande Aventure Lego 2, suite du premier volet, sort le  en France. Il réalise un score décevant au box office, bien que salué par la critique (76,5 sur Rotten Tomatoes et 3,1 sur Allociné). 

En , WAG annonce la sortie d'un film basé sur Tom et Jerry. Ce serait un film avec de réels plans mélangés à de l'animation. 

Space Jam 2 est annoncé en . LeBron James prendra le rôle que Michael Jordan avait dans le premier volet de 1996. 

En  est annoncé que la sortie de Scooby ! est décalée à cause de la pandémie de Coronavirus.

Processus de production 
Tout comme des studios concurrents comme Paramount Animation ou Sony Pictures Animation, WAG utilise des studios d'animation tiers pour produire ses animations comme Animal Logic, Sony Pictures Imageworks ou bien Reel FX Creative Studios.

Le budget général des films tournent autour de 60-80 millions $.

Filmographie

Longs-métrages

Futurs longs-métrages

Courts-métrages

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Warner Bros. Pictures
Warner Bros. Television
Warner Bros. Animation

Liens externes 

Warner Bros. Discovery
Studio d'animation ayant son siège aux États-Unis
Warner Bros. Animation